Cachoeirinhensi – abitanti di Cachoeirinha (Pernambuco)
Cachoeirinhensi – abitanti di Cachoeirinha (Rio Grande do Sul)